Un avis de recherche est un document destiné à informer le public de la recherche d'un criminel ou d'une personne disparue ;
  Avis de recherche, aujourd'hui ADR, est une chaîne de télévision spécialisée québécoise.

Œuvres 

 Avis de recherche, émission de télévision française présentée par Patrick Sabatier diffusée entre 1980 et 1990 ;
 Avis de recherche (Without a Trace), film américain de Stanley R. Jaffe sorti en 1983 ;
  Avis de recherche, chanson de Chanaël sortie en 1987 ;
 Avis de recherche (Tina und Aysim), troisième  épisode de la saison 10 d'Alerte Cobra diffusé en 2001 ;
 Avis de recherche (The Seeker), vingt-cinquième épisode de la saison 6 de That '70s Show diffusé en 2004 ;
 Avis de recherche (The Search), quinzième  épisode de la saison 7 de The Office diffusé en 2011.